LaVorgna ist der Familienname folgender Personen:

 Adam LaVorgna (* 1981), US-amerikanischer Schauspieler
 Bill LaVorgna (1933–2007), US-amerikanischer Traditional-Pop- & Jazzmusiker